Teton megye (Idaho)
Teton megye (Montana)
Teton megye (Wyoming)